In Cold Blood kan syfta på:

 Med kallt blod (originaltitel: In Cold Blood) – en bok av Truman Capote, publicerad 1966
 Med kallt blod (film) – en amerikansk långfilm från 1967, baserad på dokumentärromanen med samma namn
 Med kallt blod (TV-serie) – en mini-TV-serie från 1996, regisserad av Jonathan Kaplan
 In Cold Blood (album) – ett musikalbum av den amerikanske sångaren och gitarristen Johnny Thunders, utgivet 1983
 In Cold Blood (musikalbum) – ett musikalbum av death metal-bandet Malevolent Creation från 1997
 In Cold Blood (datorspel) – ett datorspel från Dreamcatcher Interactive